

Ґжмьонца — гміна в Щецинецькому повіті Західнопоморського воєводства
 Ґжмйонца — село в гміні Ґлушиця Валбжиського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґжмйонца — село в гміні Цибінка Слубицького повіту Любуського воєводства
 Ґжмйонца — село в гміні Бжезіни Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Ґжмйонца — село в гміні Висьмежице Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Ґжмйонца — село в гміні Жаб'я Воля Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Ґжмйонца — село в гміні Битів Битівського повіту Поморського воєводства
 Ґжмйонца — село в гміні Ґжмьонца Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства